На 3-х Азиатских пляжных играх, проходивших 12—22 июня 2012 года в Хайяне (Китай), Иорданию представляли женская сборная по пляжному гандболу. По итогам Игр иорданская команда не смогла завоевать медали.

Пляжный гандбол 

Женщины

Состав команды: Хана Абу Румман, Хала Ала-Эддин, Хиба Ала-Эддин, Айшех Альмаджали, Пара аль-Рашдан, Тамам Баргот, Роа Насер.

Группа B

Плей-офф

Примечания 

Иордания на Азиатских играх
Иордания
2012 год в Иордании